Гарсија II (; 1042 — Замак Луна, 22. март 1090) био је краљ Галиције (1065—1071) и (1072—1073). Постао је краљ 1065. када је подељена територија којом је управљао његов отац, краљ Фернандо I од Кастиље. Гарсија је под своју управу добио Галицију и део Португала. Збацио га је са власти старији брат Санчо II од Кастиље и послао у егзил на севиљски двор. У борбама око престола које су уследиле између Алфонса и њихове сестре Ураке с једне и Санћа II с друге стране, Алфонсо VI од Леона је изашао као победник. Гарсији је дозвољен повратак у Шпанију, али је његов брат Алфонсо 1073. године наредио да Гарсија буде затворен у замку Луна и никада не буде пуштен на слободу. Гарсија је постао личност кастиљанске поезије и прозе, нарочито популаран у средњем веку.

Порекло 
Гарсија II је био најмлађи син краља Фернанда I (у неким изворима Фердинанда I), кнеза Кастиље и његове супруге, Санће од Леона. Његова мајка била је ћерка Алфонса V и краљице Елвире .Његов отац био је син Санћа III и краљице Муниадоне Браћа и сестре су му били, редом, Санчо II, Алфонсо (краљ Леона) и инфанткиње Елвира и Урака.

Успон на власт 
После смрти свог оца Фернанда I, у складу са тестаментом, Гарсија је под своју управу прихватио Галицију, а поред тога је успео да поврати важну област на територији данашњег Португала, где је и град Коимбра. Затим му је одобрено да прима данак од муслиманских изгнаника у Севиљи и Бадахосу. Његова браћа Санчо II и Алфонсо су под своју управу добили Краљевину Кастиљу и Краљевину Леон. Његове сестре Урака и Елвира су добиле контролу над манастирима три краљевине и градове под својом управом. За време своје владавине обновио је старе епархије Брагу, Ламего и Туј. Помагао је манастир Сан Антолин у Токесу. У бици код Педросе 1071. је однео победу над Нуњом Мендесом, последњим владарем династије Вимара-Перез, који је 1070. подигао устанак против Гарсије мислећи да је његов положај ослабљен после смрти његова два највећа савезника Уистрарија и Кресконија-бискупа градова Луго и Сантијаго де Компостела. Након што је Нуњо Мендес умро у бици, краљ је анектирао португалску територију, и у складу са признањем о његовој доброј позицији, он преузима титулу краља Галиције и Португала.

Губитак власти 
Међутим, још од смрти Фернанда I дошло је до нетрпељивости међу браћом, због поделе очевине, и Гарсија је први међу њима изгубио своју круну. Његова браћа намеравала су да изнова уједине краљевства и да међу собом поделе Галицију. Непријатељства га приморавају да бежи у централни Португал, све док га брат Санчо није ухватио у Сантарелу. Краљевство је подељено 1071. Његову територију су међу собом разделила његова браћа. Грофовина Портукале припала је Алфонсу, а север је припао Санћу. Гарсија је најпре затворен у Бургосу привремено, а потом у Севиљи, након што је 1072. прогнан под заклетвом у суд муслиманског краља Севиље ал Мутамида.

Повратак на трон 
Након смрти Гарсијиног брата Санћа II, 1072. године, Гарсија се вратио из изгнанства и покушао да поврати краљевство. Међутим, његов повратак је био кратког даха. Алфонсо га је позвао и затварио 13. фебруара 1073. године у замку Луна, где је дочекао смрт 17 година касније 22. марта 1090.

Смрт и гробница 

Након његове смрти у замку Луна, његово тело је пребачено у Леон, где је сахрањен у краљевском пантеону Сан Исидро од Леона. На његовој сахрани у Сан исидру, присуствовао је његов брат Алфонсо, инфанткиње Урака и Елвира.
На његовом споменику је писало:
H. R. DOMINUS GARCIA REX PORTUGALLIAE ET GALLECIAE. FILIUS REGIS MAGNI FERDINANDI. HIC INGENIO CAPTUS A FRATRE SUO IN VINCULIS. OBIIT ERA MCXXVIII XIº KAL. APRIL.

превод на кастиљански:
Aquí yace el rey García de Portugal y Galicia, hijo del gran rey Fernando, que fue capturado por su hermano con engaño. Murió preso el 22 de marzo de 1090

што преведено на српски значи:
 Овде почива краљ Гарсија од Португала и Галиције, син великог краља Фернанда, који је био ухваћен од стране свога брата на превару. Умро је затворен 22. марта 1090. године.

Породично стабло

Референце

Литература 
 Blanco Lozano, Pilar . Colección diplomática de Fernando I (1037–1065) editorial Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro», (CSIC-CECEL) y Archivo Histórico Diocesano León. 
 Arco y Garay, Ricardo (1954), Sepulcros de la Casa Real de Castilla editorial de Instituto Jerónimo Zurita, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 
 Falque, Emma . Historia compostelana, Akal Ediciones, Madrid, España. 

Рођени 1042.
Умрли 1090.
Краљеви Галиције